Tom Whittaker ist der Name folgender Personen:

* Tom Whittaker (Fußballspieler) (Thomas James Whittaker; 1898–1956), englischer Fußballspieler und -trainer
 Tom Whittaker (Bergsteiger) (Thomas Granville Whittaker; * 1948),  britisch-US-amerikanischer Bergsteiger
 Thomas Whittaker (Philosoph) (1856–1935), Philosoph, Metaphysiker, Vertreter der Christus-Mythologie